Кукель може означати:

Прізвище 
 Адам Кукель (1747—1831) — польський державний діяч, міністр сільського господарства Речі Посполитої.
 Адольф Юзеф Кукель (1840—1888) — польський громадський діяч, учасник повстання 1863—1864 року.
 Кукель Альфред Ксаверійович — російський державний діяч, начальник Віленського митного округу (1902).
 Кукель Болеслав Казимирович (1829—1869) — російський воєначальник, генерал-майор.
 Кукель Броніслав Казимирович (1832—1914) — російський державний діяч, таємний радник, чиновник Міністерства фінансів.
 Кукель Володимир Андрійович (1885—1938) — радянський воєначальник і моряк, капітан I рангу.
 Кукель Іван Ксаверійович (1838—1912) — російський воєначальник, генерал від інфантерії.
 Йозеф Кукель (1921—1994) — чеський льотчик, командувач ВПС Чехословаччини (1969).
 Кукель Ксаверій Антонович (1795—1865) — російський воєначальник, генерал-майор (1862).
 Мар'ян Кукель (1885—1973) — польський воєначальник, генерал дивізії.
 Оскар фон Кукель (1852—1930) — німецький живописець, ілюстратор та графік
 Кукель Сергій Андрійович (1883—1941) — російський і радянський воєначальник, капітан I рангу.
 Кукель Фелікс Едуардович (1847 — після 1914) — російський інженер, таємний радник.
 Чеслав Кукель (1915—1977) — білоруський громадський діяч, член ради Білоруської Народної Республіки.
 Крайовський-Кукель Собеслав Едуардович (1841—?) — російський воєначальник, генерал-майор (1897).
 Кукель або Лунін Віктор Олексійович (1838 — після 1914), — російський лубочний письменник.

Топоніми 
 Кукель — колишній застінок у Заріченській сільраді, Мінська область, Білоруська РСР
  — поселення муніципалітету Вау-Дейєс округу Шкодер, Албанія.

Інше 
 Кукель (, ) — дворянський рід Великого князівства Литовського.
 Кукель () — карельський капюшон з льону або вовни.
  — альбом польського гурту  (1995).

Примітки